Royal Mail (postbedrijf), het voormalige staatspostbedrijf van het Verenigd Koninkrijk
Royal Mail (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen.